Anilin steht für:
 Anilin, chemische Substanz für Farb- und Kunststoffherstellung
 Anilin. Roman eines Farbstoffes, siehe von Karl Aloys Schenzinger#Anilin
 Anilin (Pferd), ein russisches Rennpferd

Siehe auch:
 Anillin, ein Protein
 Aniline Island, eine Insel im Südatlantik